UFC Fight Night: Makhachev vs. Green, известный также как UFC Fight Night 202 или UFC on ESPN+ 60 или UFC Vegas 49 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 26 февраля 2022 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Ислам Махачев победил Бобби Грина техническим нокаутом в первом раунде.

Подготовка турнира

Изменение заглавного события турнира 
Изначально в качестве заглавного события турнира был запланирован и официально подтверждён бой в лёгком весе между американским бойцом иранского происхождения Бенеилом Дариюшем (#3 в рейтинге) и россиянином Исламом Махачевым (#4 в рейтинге).

17 февраля стало известно, что Дариюш получил травму ноги (перелом малоберцовой кости) и не сможет выступить на турнире. В качестве вероятной замены в бою против Махачева на коротком уведомлении согласился участвовать ветеран UFC Бобби Грин (нерейтинговый боец), который всего за две недели до настоящего события провёл бой на турнире UFC 271, в котором уверенно победил Насрата Хакпараста. Проведение данного боя было согласовано в течение суток. Бой должен состояться в промежуточном весе 160 фунтов.

Изменения карда турнира 
На турнире был запланирован бой в тяжёлом весе между Жаирзиньо Розенстрайком и Марчином Тыбурой. Однако в середине января организаторы по нераскрытым причинам перенесли его на UFC 273.

На турнире был запланирован бой в женском легчайшем весе между У Янань и Жосиани Нунис. Однако китаянка снялась с боя по неразглашённым причинам и была заменена на дебютантку Дженифер Гонсалес. В свою очередь, Гонсалес была уволена из UFC за неделю до турнира по нераскрытой причине и вместо неё на бой против Нунис на коротком уведомлении выйдет только что подписанная в UFC дебютантка из Гонконга Рамона Паскуаль, а бой пройдёт в полулёгком весе.

На турнире был запланирован бой в среднем весе между Махмудом Мурадовым и Мишей Циркуновым. Однако Мурадов выбыл из-за травмы руки и позже был заменён на Велингтона Турмана.

На турнире планировался бой в полутяжёлом весе между Райаном Спэнном и Ионом Куцелабой. Однако в начале февраля Спэнн травмировался и бой был отложен.

На турнире планировался бой в полусреднем весе между дебютантом Джонни Парсонсом и Майклом Гиллмором. Однако, Парсонс снялся с боя по нераскрытой причине и его на коротком уведомлении заменил Рамиз Брахимадж.

На турнире планировался бой в женском минимальном весе между Джин Ю Фрей и Ханной Голди, однако 23 февраля стало известно, что Голди не сможет принять участие на турнире из-за проблем со здоровьем и бой был отменён.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

[*] Жун Чжу не смог уложиться в лимит лёгкой весовой категории (превышение на 4 фунта). Он заплатит 40% от своего гонорара в пользу соперника, бой состоится в промежуточном весе.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Присцила Качоэйра vs. Ким Чи Ён
 Выступление вечера: Веллингтон Турман и Арман Царукян

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
28 февраля после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

См. также 

 2022 год в UFC
 Список турниров UFC

 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Счылки 
 

Турниры UFC Fight Night